USS Wyoming est le nom de plusieurs bateaux américains, nommé pour l'un d'entre eux en hommage à la  dans l'est de la Pennsylvanie le long de la Susquehanna. Les trois autres ont été nommés en hommage à l'état du Wyoming.

 L', un  qui navigua le long de la côte californienne durant la Guerre de Sécession et combattit contre les forces d'un seigneur féodal japonais lors de la Bataille de Shimonoseki.
 L', un monitor de classe Arkansas, renommé plus tard USS Cheyenne.
 L', (1910–1947) est le navire de tête des navires de guerre de classe Wyoming.
 L', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de classe Ohio.

Voir aussi :

 L', est un vaisseau de guerre de fiction de l'univers de Star Trek.

Wyoming